Парламентські вибори у Швеції 2006 року — відбулися 17 вересня 2006 року.

Консервативна коаліція, до якої входять Помірна коаліційна партія, Партія Центру, Народна партія і Християнсько-демократична партія одержала 48,1% голосів (178 мандатів), за ліву коаліцію в яку входять Соціал-демократична партія, партія «зелених», Ліва партія, проголосувало 46,2% виборців (171 мандат).

У таблиці подані результати виборів 2006 року у порівнянні з виборами 2002 року:

Результати виборів до Ріксдагу 17 вересня 2006 року
!rowspan=2 colspan=2 align="left" |Партії та коаліції
!colspan=3|Голоси
!colspan=2|Постійні місця
!colspan=2|Додаткові місця
!colspan=2|Всього місць
|-
!#
!%
! ± %
!#
! ±
!#
! ±
!#
! ±
|-
|bgcolor=#ED1B34| 
|align=left|Соціал-демократична партія ШвеціїSocialdemokraterna
|1,942,625
|34.99
|−4.86 
|129
|
|1
|
|130
|−14 
|-
|bgcolor=#00529C| 
|align=left|Поміркована партіяModeraterna
|1,456,014
|26.23
| +10.97 
|93
|
|4
|
|97
| +42 
|-
|bgcolor=#008F3E| 
|align=left|Центристська партіяCenterpartiet
|437,389
|7.88
| +1.69 
|27
|
|2
|
|29
| +7 
|-
|bgcolor=#3399FF| 
|align=left|Ліберальна народна партіяFolkpartiet liberalerna
|418,395
|7.54
|−5.85 
|22
|
|6
|
|28
|−20 
|-
|bgcolor=#{005BAA| 
|align=left|Християнсько-демократична партіяKristdemokraterna
|365,998
|6.59
|−2.56 
|17
|
|7
|
|24
|−9 
|-
|bgcolor=#BF0202| 
|align=left|Ліва партіяVänsterpartiet
|324,722
|5.85
|−2.54 
|13
|
|9
|
|22
|−8 
|-
|bgcolor=#80AA4E| 
|align=left|Партія зеленихMiljöpartiet de Gröna
|291,121
|5.24
| +0.59 
|9
|
|10
|
|19
| +2 
|-
|colspan="11" style="background: #C0C0C0"|
|-
|bgcolor=yellow| 
|align=left|Шведські демократиSverigedemokraterna
|162,463
|2.93
| +1.49 
| 0
|
| 0
|
| 0
| ±0 
|-
|bgcolor=#D31994| 
|align=left|Феміністична ІніціативаFeministiskt initiativ
|37,954
|0.68
| -
| 0
|
| 0
|
| 0
| -
|-
|bgcolor=black| 
|align=left|Партія ПіратівPiratpartiet
|34,918
|0.63
| -
| 0
|
| 0
|
| 0
| -
|-

|bgcolor=#FFFFCC| 
|align=left|Партія захисту шведських пенсіонерівSveriges pensionärers intresseparti
|28,806
|0.52
|−0.19 
| 0
|
| 0
|
| 0
| ±0 
|-
|bgcolor=#FF9900| 
|align=left|Червневий списокJunilistan
|26,072
|0.47
| -
| 0
|
| 0
|
| 0
| -
|-
|bgcolor=| 
|align=left|Партія охорони здоров'яSjukvårdspartiet
|11,519
|0.21
| -
| 0
|
| 0
|
| 0
| -
|-
|bgcolor=#0000FF| 
|align=left|Національні демократиNationaldemokraterna
|3,064
|0.06
|−0.11 
| 0
|
| 0
|
| 0
| ±0 
|-
|bgcolor=#088332| 
|align=left|ЄдністьEnhet
|2,648
|0.05
| +0.04 
| 0
|
| 0
|
| 0
| ±0 
|-
|bgcolor=#5c3317| 
|align=left|Національний соціалістичний фронтNationalsocialistisk Front
|1,417
|0.03
| -
| 0
|
| 0
|
| 0
| -
|-
|bgcolor=white| 
|align=left|Нове майбутнєNy Framtid
|1,171
|0.02
|−0.16 
| 0
|
| 0
|
| 0
| ±0 
|-
|bgcolor=#A11C21| 
|align=left|Соціалістично-правова партіяRättvisepartiet Socialisterna
|1,097
|0.02
|−0.01 
| 0
|
| 0
|
| 0
| ±0 
|-
|bgcolor=| 
|align=left|Народна ВоляFolkets vilja
|881
|0.02
| -
| 0
|
| 0
|
| 0
| -
|-
|bgcolor=| 
|align=left|Партії з менш ніж 500 голосами
|4,766
|0.08
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|- bgcolor=white
|colspan=12| 
|-
|bgcolor=blue| 
|align=left|Альянс «За Швецію»(Поміркована партія, Центристська партія,Ліберальна народна партія, Християнсько-демократична партія)
|2,677,796
|48.24
| +4.25 
|
|
|
|
|178
| +20 
|-
|bgcolor=red| 
|align=left|Червоно-зелений блок(Соціал-демократична партія Швеції, Ліва партія,Партія зелених)
|2,558,468
|46.08
|−6.81 
|
|
|
|
|171
|−20 
|- bgcolor=white
|colspan=12| 
|-
|bgcolor=| 
|align=left|Проти всіх
|96,922
|1.72
| 
|colspan=8| 
|-
|bgcolor=| 
|align=left|Недійсні голоси
|2216
|0.04
| 
|colspan=8| 
|-
!colspan=2 style="text-align: left"|Підсумок
|5,650,416
|81.99
| +1.88 
|colspan=8| 
|-
|}

Див. також 
 Державний лад Швеції

Новітня історія Швеції
Політика Швеції
Вибори 2006
Швеції 2006
Вересень 2006